Мэтт Кислар (; род. 15 октября 1972) — американский актёр.

Биография 
Мэтт Кислар родился в Гранд-Рапидсе, Мичиган, и является сыном Фреда Кислара и Энн Фергюсон, которые развелись в 1977 году. Окончил школу Juilliard School в Нью-Йорке. У Мэтта есть младший брат Нейтан Кислар (род. в 1975 году). Известен своими ролями в фильмах «Последние дни диско», «Крик 3» и мини-сериалах «Дюна», «Особняк „Красная роза“». В 2008 году сыграл главную роль в сериале «Посредник».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Родившиеся в Гранд-Рапидсе